Семья Барака Обамы — семья, состоящая из афроамериканцев, англоамериканцев, индонезийцев и кенийцев (луо), получившая известность благодаря Бараку Обаме, 44-му президенту США. Обама — первая афроамериканская семья Президента США и самая молодая семья со времён Кеннеди. Один журналист написал, что «молодая, энергичная семья Обамы возвращает к дням Камелота».

Текущий состав 
Мишель Обама (, урождённая Робинсон; , Чикаго) — супруга Барака Обамы. По образованию адвокат, училась в Принстонском университете и Гарварде. Являлась первой леди США до 20 января 2017 года.

Малия Обама (; ) и Саша (Наташа) Обама (; ) — дочери Барака Обамы. Саша — самый маленький ребёнок в Белом доме со времён Джона Кеннеди-младшего, который в 1961 году во время вступления отца на президентский пост был младенцем. Также Саша — первый обитатель Белого дома, рождённый в XXI веке.

Перед своей инаугурацией Барак Обама опубликовал открытое письмо к своим дочерям в журнале Parade, в котором пожелал им и всем детям Америкирасти в мире, где нет предела вашим мечтам и нет целей, которых вы не сможете достичь, и стать сострадательными, преданными женщинами, которые помогут построить этот мир.

Живя в Чикаго, они поддерживали плотные графики занятий, как сообщает Associated Press: «футбол, танцы и театральный кружок для Малии, гимнастика и чечётка для Саши, фортепиано и теннис для обеих». В июле 2008 семья дала интервью для телепередачи Access Hollywood; позже Обама сожалел, что позволил снимать детей.

В своей победной речи в ночь своего избрания Барак Обама пообещал, что купит своим дочерям собаку, когда они поселятся в Белом доме. Однако выбор собаки затянулся из-за аллергии Малии на собачью шерсть; впоследствии президент сказал, что выбирает между лабрадором и португальской водяной собакой, причём они намерены взять пса из приюта . В итоге семье всё же был подарен «португалец» Бо, взятый у заводчиков.

Малия и Саша посещают частную школу Sidwell Friends School в Вашингтоне, ту же школу, в которую ходили дети Клинтона, Никсона и Теодора Рузвельта, а также внуки вице-президента Джо Байдена. Они начали занятия 5 января 2009 года. В Чикаго они обе учились в частной школе при Чикагском университете.

В мае 2015 года юрист из Кении Феликс Кипроно (Felix Kiprono) заявил о намерении посвататься к Малии. В качестве выкупа за невесту он предложил 70 овец, 50 коров и 30 коз. Предложение будет сделано во время визита Обамы в Кению в июле 2015 года.

В 2016 году пятнадцатилетняя дочь Саша (Наташа) получила летнюю работу в рыбном ресторане.

Мэриан Шилдс Робинсон (, урождённая Мэриан Шилдс; родилась в июле 1937 года) — тёща Барака Обамы, мать Мишель Обамы. Вдова, муж, Фрейзер Робинзон (), с которым они поженились в 1960, скончался в 1991 году.

Родители Барака Обамы 
 Отец — Барак Хусейн Обама-старший (1936—1982)
 Мать — Энн Данхэм (29 ноября 1942 — 7 ноября 1995)

Примечания 

Обама
Барак Обама